Brestovitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Brestovitsa (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), obsjtina Rodopi, 
 Brestovitsa (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Borovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar